Бюффе ( или ) — французская фамилия. Среди её носителей:
 Бюффе, Бернар (1928—1999) — французский художник.
 Бюффе, Луи (1818—1898) — французский политик, премьер Франции.
 Бюффе, Мари-Жорж (род. 1949) — лидер Французской коммунистической партии.

См. также 
 Буффе